Reichertsham ist der Ortsname von

 Reichertsham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reichertsham (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Reichertsheim